Каэтано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Каэтано, Адриан (род. 1969) — уругвайский и аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Каэтано, Омар (1938—2008) — уругвайский футболист, участник двух чемпионатов мира.
 Каэтано Карпио, Сальвадор (1918—1983) — сальвадорский революционер.

Составные фамилии 
 Фонсека Каэтано Гонсалвеш, Граса Мария да (род. 1971) — португальский политический и государственный деятель.
 Каэтано да Силва, Жоаким (1810—1873) — бразильский публицист, дипломат, педагог, член Бразильской академии литературы.